Big Pool steht für:

 Big Pool (Maryland), Ort im Washington County, Maryland, Vereinigte Staaten
 Big Pool (See, Idaho), See im Shoshone County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Big Pool (See, Maryland), See im Washington County, Maryland, Vereinigte Staaten